Кубок Ліхтенштейну з футболу 2017–2018 — 73-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ліхтенштейні. Титул здобув Вадуц.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|22 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|23 серпня 2017

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|19 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|20 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|4 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|24 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|25 жовтня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|10 квітня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|11 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ліхтенштейну на soccerway 

2017/18
Ліхтенштейн
Ліхтенштейн